Смулевич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Смулевич, Анатолий Болеславович (род. 1931) — российский врач-психиатр, психофармаколог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН, заведующий отделом НЦПЗ РАМН.
 Смулевич, Болеслав Яковлевич (1894—1981) — советский врач, преподаватель и философ.